Wloka bezeichnet:

 Włóka, eine alte polnische Maßeinheit

Wloka ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wloka (* 1993), polnische Kugelstoßerin
 Hans Wloka (1925–1976), deutscher Fußballspieler 
 Hans-Jürgen Wloka (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Joseph Wloka (* 1929), deutscher Mathematiker
 Peter Wloka (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Timon Wloka (* 1993), deutscher Schauspieler